un signe, vecteur d'information : voir pictogramme
 voir aussi pictogramme de sécurité
 un concept de Piera Aulagnier : voir pictogramme (psychanalyse)
 éventuellement l'écriture cunéiforme